Интигам  Вахид оглы Атакишиев (; 7 апреля 1974, Тюнтюль) — азербайджанский военный. Национальный Герой Азербайджана (1995).

Биография 
Интигам Атакишиев родился 7 апреля 1974 года в селе Тюнтюль ныне Габалинского района Азербайджанской ССР. В 1991 окончил среднюю школу в родном селе. 
В 1992 году призван в ряды азербайджанской армии. Активно проявляет себя в ходе Карабахской войны, участвуя в боях под Агдамом, Губадлы, Тертером и в других местах конфликта. Во время боевых действиях, на Муровдаге получает ранение, по выздоровлению снова возвращается на фронт. 

В марте 1995 года участвует в подавлении антиправительственного мятежа.
В том же году заканчивает Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева.
А в 1997 году в знак признания его заслуг командование направляет Интигама на высшие курсы турецкой жандармерии.
В настоящее время на службе в рядах Государственной пограничной службы Азербайджана.

Семейное положение 
Женат. Имеет двух детей.

Награды 
Указом Президента Азербайджанской Республики от 4 апреля 1995 года Интигаму Вахид оглы Атакишиеву присвоено почетное звание Национального Героя Азербайджана.

Примечания

Ссылки 
 .

Персоналии по алфавиту
Национальные герои Азербайджана
Участники Карабахской войны с азербайджанской стороны
Родившиеся в Габалинском районе